Ittefaq (übersetzt: Zufall) ist der Name
 des pakistanischen Stahlkonzerns Ittefaq

und einiger südasiatischer Filme:
 Ittefaq (1969), ein Bollywoodfilm von Yash Chopra mit Rajesh Khanna in der Hauptrolle
 Ittefaq (2001), mit Sunil Shetty und Pooja Batra (Bollywoodfilm)
 Ittefaq (2008), pakistanischer Film von Sajjad Haider.